Логин — українське прізвище, яке може бути утворене як від особового імені Лонгин, так і від застарілого слова «логин» («зламане бурею дерево», «ледар»).
 Логин Михайло Романович (1988-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Логин Ярослав — український культурно-громадський діяч, журналіст, довголітній редактор часопису «Єдність», член УНРади.

Примітки